Thüsing ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Anton Thüsing (1782–1832), hessischer und preußischer Beamter
 Gregor Thüsing (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 Klaus Thüsing (* 1940), deutscher Politiker (SPD) und Sozialwissenschaftler
 Wilhelm Thüsing (1921–1998), deutscher römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Düsing